Szardehlen ist der Name zweier ehemals ostpreußischer Orte im heutigen Gebiet von Litauen und Russland:
 Szardehlen, Kreis Ragnit/Pogegen (Memelland), jetzt: Žardeliai (Jurbarkas), Dorf in der Rajongemeinde Jurbarkas, Bezirk Tauragė, Litauen
 Szardehlen, 1938 bis 1946 Scharden, Kreis Pillkallen/Schloßberg, jetzt: Scharowo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland